Meiningen steht für:

 Meiningen, Residenz- und Kreisstadt in Thüringen
 Meiningen (Vorarlberg), Gemeinde in Österreich
 Herzogtum Sachsen-Meiningen
 die Meiningen = Meiningenstrom in Nordvorpommern

Meiningen ist der Familienname folgender Personen:  

 Ernst Müller-Meiningen (1866–1944), deutscher Politiker (DDP, FVP, FVp), MdR
 Ernst Müller-Meiningen junior (1908–2006), deutscher Zeitungsjournalist

Siehe auch:
 Meininger
 Meining